Garak-dong kan verwijzen naar de volgende buurten (dong) in Zuid-Korea:
 Garak-dong (Seoul)
 Garak-dong (Busan)